Савко, Александр:

 Савко, Александр Андреевич (род. 1957) — российский художник.
 Савко, Александр Иванович (1967—2004) — советский и белорусский борец.